Le Normant peut faire référence à une famille de la noblesse française : 
 Hervé-Guillaume Lenormant du Fort, trésorier général des Monnaies ;
 Charles François Paul Le Normant de Tournehem (1684-1751), financier, frère du précédent ;
 Charles-Guillaume Lenormant d'Étioles (1717-1799), financier, fils du premier, adopté par le second et mari de la future Madame de Pompadour ;
 Alexandrine Le Normant d'Étiolles (1744-1754), leur fille.

Voir aussi